Egelgraben, Egelsgraben und  Eglgraben sind Gewässernamen:

 Egelgraben (Aisch), linker Zufluss der Aisch über einen Auengraben nach Medbach (Stadt Höchstadt an der Aisch, auf der Gemeindegrenze zu Adelsdorf), beide Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern; durchfließt den Egelsee (Höchstadt an der Aisch)
 Egelgraben (Egelweihergraben), linker Zufluss des hier noch Schergraben genannten Egelweihergrabens (zum Oberlauf Gabelgrundgraben des Hausertsmühlbachs, zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) im zu Steineweiler (Stadt Dinkelsbühl), Landkreis Ansbach, Bayern nächsten Teich
 Egelgraben (Kocher), rechter Auengraben zum Kocher in Niedernhall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Egelgraben (Lattenbach), Abfluss des Taubensees und rechter Oberlauf des Lattenbachs (zur Ramsauer Ache) bis vor Gschoßlehen (Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Egelgraben (Walkenweiherbach), rechter Zufluss des Walkenweiherbachs (zur Wörnitz) im Walkenweiher bei Hohenschwärz (Stadt Dinkelsbühl), Landkreis Ansbach, Bayern

 Egelsgraben, linker Zufluss der Reichen Ebrach vor Sambach, Gemeinde Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Egelweihergraben, linker Zufluss des Oberlauf Gabelgrundgraben des Hausertsmühlbachs (zum Walkenweiherbach, zur Wörnitz) bei Unterradach (Stadt Dinkelsbühl), Landkreis Ansbach, Bayern
 Eglgraben, rechter Teilungslauf der Schwarzach (zur Altmühl) nach Untermässing, Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Egelbach
 Egelsbach